Библиография сочинений Кэндзабуро Оэ c 1957 по 2007 годы.

Романы, повести, новеллы

Сборники рассказов

Публицистика, эссе, критика

Написанное К. Оэ

Написанное в соавторстве

Публикации под редакцией К. Оэ 

Библиография Кэндзабуро Оэ